En Pologne, Kamionki peut désigner :

 Kamionki, village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Kamionki, village de la voïvodie de Mazovie,
 Kamionki, village de la voïvodie de Poméranie,
 Kamionki, village de la voïvodie de Poméranie occidentale,
 Kamionki, village de la voïvodie de Sainte-Croix,
 Kamionki, village du powiat de Giżycko, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie,
 Kamionki, village du powiat de Gołdap, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.